Lobulus paracentros, een deel van de hersenen.
 Lobus insularis, een deel van de hersenen